Ellington ist der Name mehrerer

Personen:
 Buford Ellington (1907–1972), US-amerikanischer Politiker
 Duke Ellington (1899–1974), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Edward Ellington (1877–1967), britischer Offizier der RAF
 James Ellington (* 1985), britischer Sprinter
 Marie Ellington (1922–2012), US-amerikanische Sängerin
 Mercer Ellington (1919–1996), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Nathan Ellington (* 1981), englischer Fußballspieler
 Owen Ellington (* 1962), jamaikanischer Polizeibeamter und Police Commissioner
 Steve Ellington (1941–2013), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Ray Ellington (1916–1985), britischer Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Tate Ellington (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Wayne Ellington (* 1987), US-amerikanischer Basketballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ellington (Connecticut), im Tolland County
 Ellington (Kentucky), im Cumberland County
 Ellington (Louisiana), im St. Charles Parish
 Ellington (Michigan), im Tuscola County
 Ellington (Missouri), im Reynolds County
 Ellington (New York), im Chautauqua County
 Ellington (Town), Town(ship) im Outagamie County, Wisconsin
 Ellington Heights, im Rutherford County, North Carolina
 Ellington Park, im Williamson County, Tennessee

in Großbritannien:
 Ellington (Cambridgeshire)
 Ellington (Northumberland)

im NRHP gelistete Objekte:
 Ellington Center Historic District, in Ellington, Connecticut, ID-Nr. 90001754
 Douglas Ellington House, in Asheville, North Carolina, ID-Nr. 86002881
 Edward Kennedy "Duke" Ellington House, in New York, New York, ID-Nr. 76001239
 Ellington-Ellis Farm, in Clayton, North Carolina, ID-Nr. 83001892

Weiteres:
 (3156) Ellington, Asteroid des äußeren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Ellington Township